

Géographie 
 Hiller (Pennsylvanie)

Patronyme 
 Arthur Hiller (1923-2016), réalisateur et acteur canadien ;
 Bob Hiller (1942-), joueur de rugby à XV britannique, qui a joué avec l'équipe d'Angleterre ;
 Chuck Hiller (1934-2004), joueur de baseball américain ;
 Ferdinand Hiller (né Ferdinand Hildesheim) (1811-1885), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique allemand. Il fut l'ami de Frédéric Chopin ;
 Holger Hiller (1956-), musicien allemand ;
 Hiram Hiller (1867-1921), médecin, explorateur et anthropologue américain ;
 István Hiller (1964-), homme politique hongrois ;
 Johann Adam Hiller (1728-1804), compositeur, chef d'orchestre et écrivain allemand, considéré comme le créateur du Singspiel, une première forme de l'opéra allemand. Il est le père de Friedrich Adam ;
 Friedrich Adam Hiller (1767-1812), chef d'orchestre, compositeur et ténor allemand, fils de Johann Adam
 Johann von Hiller (1754-1819), général autrichien de l'époque des guerres napoléoniennes ;
 John Hiller (1943-), joueur de baseball américain ;
 Jonas Hiller (1982-), gardien de but professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Karol Hiller (1901-1939), peintre, graphiste et photographe polonais ;
 Lejaren Hiller Sr. (1880-1969), illustrateur et photographe américain ;
 Lejaren Hiller (1924-1994), compositeur américain ;
 Scott Hiller (19?-), entraineur de crosse américain ;
 Stanley Hiller (1924-2006), pionnier de l'aviation américain, constructeur d'hélicoptères ;
 Wendy Hiller (1912-2003), actrice britannique.

Aéronautique 
 Hiller Aircraft Corporation :
 Hiller Hornet
 Hiller Flying Platform
 Tanner-Hiller Airport
 Musée d’aviation Hiller 
 Hiller X-18
 Fairchild Hiller FH-227
 YH-32 Hornet
 Le pulsoréacteur en U de Hiller-Lockwood, un des pulsoréacteurs sans clapet (valveless) les plus connus.

Patronyme allemand
Patronyme juif